Een verkeersweg:
 N537 (België)
 N537 (Frankrijk)
 N537 (Nederland), zie Provinciale weg 537

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing